Паскуаро има више значења:

 Паскуаро (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Паскуаро (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Паскуаро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Паскуаро (Паскуаро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Паскуаро (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику